Dit is een lijst van planetoïden 14101-14200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (14101) - || 1997 SD1|| 19 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14102) - || 1997 SG25|| 29 september 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14103) - || 1997 TC || 1 oktober 1997 || P. Sicoli, A. Testa
|-
| (14104) - || 1997 TV || 2 oktober 1997 || V. Giuliani
|-
| (14105) - || 1997 TS17|| 6 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (14106) - || 1997 UO24|| 27 oktober 1997 || W. Bickel
|-
| (14107) - || 1997 VM5|| 8 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (14108) - || 1998 OA13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (14109) - || 1998 OM14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (14110) - || 1998 QA23|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14111) Kimamos || 1998 QA24|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14112) - || 1998 QZ25|| 25 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (14113) - || 1998 QD32|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14114) Randyray || 1998 QE35|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14115) Melaas || 1998 QO36|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14116) Ogea || 1998 QC40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14117) - || 1998 QD42|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14118) - || 1998 QF45|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14119) Johnprince || 1998 QU46|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14120) Espenak || 1998 QJ54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (14121) Stüwe || 1998 QM54|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (14122) Josties || 1998 QA55|| 27 augustus 1998 || LONEOS
|-
| (14123) - || 1998 QA56|| 29 augustus 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (14124) Kamil || 1998 QN60|| 28 augustus 1998 || L. Šarounová
|-
| (14125) - || 1998 QT62|| 27 augustus 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14126) - || 1998 QZ90|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14127) - || 1998 QA91|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14128) - || 1998 QX92|| 28 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14129) Dibucci || 1998 QO95|| 19 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (14130) - || 1998 QQ103|| 26 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (14131) - || 1998 QN105|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (14132) - || 1998 QB106|| 25 augustus 1998 || E. W. Elst
|-
| (14133) - || 1998 RJ17|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14134) Penkala || 1998 RP42|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14135) Cynthialang || 1998 RZ62|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14136) - || 1998 RM67|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14137) - || 1998 RB71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14138) - || 1998 RL71|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14139) - || 1998 RX72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14140) - || 1998 RS73|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (14141) Demeautis || 1998 SR1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (14142) - || 1998 SG10|| 17 september 1998 || ODAS
|-
| (14143) Hadfield || 1998 SQ18|| 18 september 1998 || Spacewatch
|-
| (14144) - || 1998 SQ22|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (14145) Sciam || 1998 SE24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (14146) Hughmaclean || 1998 SP42|| 28 september 1998 || Spacewatch
|-
| (14147) Wenlingshuguang || 1998 SG43|| 23 september 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (14148) Jimchamberlin || 1998 SO45|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (14149) Yakowitz || 1998 SF61|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (14150) - || 1998 SQ65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14151) - || 1998 SJ73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14152) - || 1998 SV73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14153) Dianecaplain || 1998 SA80|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14154) Negrelli || 1998 SZ106|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14155) Cibronen || 1998 SK122|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14156) - || 1998 SV131|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14157) Pamelasobey || 1998 SA133|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14158) Alananderson || 1998 SZ133|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14159) - || 1998 SV141|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (14160) - || 1998 SB144|| 18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14161) - || 1998 SO145|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (14162) - || 1998 TV1|| 14 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (14163) Johnchapman || 1998 TY20|| 13 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (14164) Hennigar || 1998 TH29|| 15 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (14165) - || 1998 UZ || 19 oktober 1998 || T. Stafford
|-
| (14166) - || 1998 UZ6|| 21 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (14167) - || 1998 UL8|| 24 oktober 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14168) - || 1998 UR15|| 23 oktober 1998 || K. Korlević
|-
| (14169) - || 1998 UZ24|| 25 oktober 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (14170) - || 1998 VF6|| 11 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14171) - || 1998 VO6|| 11 november 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (14172) Amanolivere || 1998 VN8|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14173) - || 1998 VL9|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14174) Deborahsmall || 1998 VO13|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14175) - || 1998 VO18|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14176) - || 1998 VB28|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14177) - || 1998 VU29|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14178) - || 1998 VK30|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (14179) Skinner || 1998 VM32|| 15 november 1998 || I. P. Griffin
|-
| (14180) - || 1998 WY5|| 20 november 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14181) Koromházi || 1998 WX6|| 20 november 1998 || K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| (14182) Alley || 1998 WG12|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (14183) - || 1998 WA18|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (14184) - || 1998 WA32|| 21 november 1998 || LINEAR
|-
| (14185) Van Ness || 1998 WK32|| 21 november 1998 || LONEOS
|-
| (14186) Virgiliofos || 1998 XP2|| 7 december 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (14187) - || 1998 XS9|| 14 december 1998 || K. Korlević
|-
| (14188) - || 1998 XP11|| 13 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (14189) Sèvre || 1998 XB14|| 15 december 1998 || ODAS
|-
| (14190) Soldán || 1998 XS15|| 15 december 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (14191) - || 1998 XR28|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14192) - || 1998 XA33|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14193) - || 1998 XZ40|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14194) - || 1998 XU50|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14195) - || 1998 XD51|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14196) - || 1998 XH59|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (14197) - || 1998 XK72|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14198) - || 1998 XZ73|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (14199) - || 1998 XV77|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (14200) - || 1998 XY77|| 15 december 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten